Бахурець Іван Петрович (нар. 23 липня 1955 року) — молодіжний лідер, перший секретар Артемівського райкому комсомолу (Донеччина), член Донецького обкому комсомолу. 

Краєзнавець, досліджував історію молодіжних організацій Донеччини періоду колективізації і Великої Вітчизняної війни. Організатор низки заходів по вшануванню пам'яті їх лідерів. Один з успішних керівників сільськогосподарських підприємств на Донеччині у період їх реформування у 1990-х роках, меценат.

Біографія 
Народився 23 липня 1955 року в сільській родині села Парасковіївки Артемівського району Донецької області. Закінчив факультет зооінженерії Харківської державної зооветеринарної академії (1978 р.). Навчався у Вищій школі комсомолу України (1983 р.). Активний організатор і керівник громадської роботи в Артемівському районі (Бахмутчина). Делегат з'їздів комсомолу України і СРСР.

Джерела 
 Золото у кожного в душі. — Донецьк: Східний видавничий дім. — 2010. 296 с. 

Персоналії:Бахмут
Українські краєзнавці
Українські громадські діячі
Уродженці Бахмутського району
Випускники Харківського ветеринарного інституту